Kapo (mitologia), una deessa de Hawaii o déu
 Olivier Kapo, un jugador de futbol francès
 Mallica Reynolds, un artista jamaicà que va adoptar el nom de Kapo
 Un títol del treball alemany col·loquial per designar un capatàs, especialment en obres de construcció
 Kapo (camp de concentració), un pres privilegiat que va servir com a supervisor de barracons / guardià o supervisor del treball en un camp de concentració nazi
 Kapò, una pel·lícula de 1960 sobre un presoner d'un camp de concentració, dirigida per Gillo Pontecorvo
 Kapo!, Un àlbum d'estudi de la banda neo-folk Death In June
 Kazan Aircraft Production Association, un fabricant d'avions russos
 Kapo o Kapo, un acrònim de Kaitsepolitsei, l'agència de seguretat de l'Estat d'Estònia